Rhein-IJssel-Linie steht für:
 Rhein-IJssel-Express, Personenverkehrslinie der Eisenbahnen in Nordrhein-Westfalen und der niederländischen Provinz Gelderland
 Sprachgrenze zwischen mittel- und niederfränkischen Mundarten im Westen und niederdeutschen im Osten, siehe Einheitsplural#Niederfränkisch_und_Niederdeutsch